Guzmán el Bueno může označovat:
 Guzmán Dobrý (1256–1309) – španělský vojevůdce
 Alonso Pérez de Guzmán (1550–1605) – španělský vojevůdce
 Guzmán el Bueno – stanice metra v Madridu